Tout se complique, album de bande dessinée de Jean-Jacques Sempé paru en 1962
 Tout se complique, un épisode de la saison 1 de la série télévisée américaine Felicity
 Tout se complique, un épisode double de la saison 2 de la série télévisée américaine La Fête à la maison
 Tout se complique, un épisode de la saison 3 de la série télévisée américaine Les Incroyables Pouvoirs d'Alex
 « Tout se complique », une animation de la Grande galerie de l'Évolution du Muséum national d'histoire naturelle